

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt Wien 

(Alphabetische Reihung)
 Albertina
 Belvedere
 Heeresgeschichtliches Museum im Arsenal
 Hofburg mit Schatzkammer und Schweizerhof, Burgkapelle, Kaiserappartements, Sisi-Museum und Hofsilber- und Tafelkammer, Heldenplatz, Stallburg und Spanischer Hofreitschule, Leopoldinischem Trakt, Neuer Burg, Ephesos-Museum, Waffenkammer und Sammlung alter Musikinstrumente
 Innere Stadt (1. Bezirk), mit dem „goldenen U“ der Einkaufsstraßen Kärntner Straße, Graben und Kohlmarkt sowie mit Kirchen, Palästen, Theatern, Bars, Restaurants usw.
 Josefsplatz mit Palais Pallavicini, Palais Pálffy und Augustinerkirche sowie den Eingängen zum Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek und zur Spanischen Hofreitschule
 Karlskirche
 Mariahilfer Straße, die wichtigste Einkaufsstraße der Stadt
 Maria-Theresien-Platz mit Kunsthistorischem Museum, Naturhistorischem Museum und Maria-Theresien-Denkmal
 Museumsquartier mit Leopold Museum, MUMOK, Architekturzentrum Wien und Tanzquartier Wien usw.
 Österreichische Nationalbibliothek
 Prater, Vergnügungspark Wurstelprater mit Riesenrad und Schweizerhaus (Biergarten), Liliputbahn sowie Naherholungsgebiet
 Ringstraße mit Postsparkasse von Otto Wagner, Schwarzenbergplatz, Staatsoper, Parlament, Rathaus, Burgtheater, dem historischen Hauptgebäude der Universität Wien, Votivkirche, Wiener Börse und Ringturm
 Schloss Schönbrunn mit dem Tiergarten Schönbrunn, dem Schlosspark und der Gloriette, Wiener Neptunbrunnen, Kronprinzengarten, Taubenhaus, Schmetterlingshaus, Schlosstheater, Palmenhaus, Sonnenuhrhaus (seit 2004 Wüstenhaus), Wagenburg
 Stadtpark mit dem meistfotografierten Denkmal der Stadt, dem Johann-Strauß-Denkmal
 Stephansdom
 Zentralfriedhof mit Ehrengräbern berühmter Persönlichkeiten und Friedhofskirche zum heiligen Karl Borromäus

Weitere Sehenswürdigkeiten 
(Alphabetische Reihung)
 Arnold Schönberg Center
 Böhmischer Prater
 Burggarten mit Schmetterlinghaus und Palmenhaus
 Dorotheum, historisches Auktionshaus
 Sankt Marxer Friedhof (mit Mozartgrab)
 Gasometer, Industriearchitektur von einst mit neuen Elementen
 Geymüllerschlössel (Sammlung historischer Uhren)
 Haus des Deutschen Ordens mit Schatzkammer
 Haus des Meeres im Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg
 Hermesvilla im Lainzer Tiergarten
 Hofmobiliendepot (Möbelmuseum)
 Judenplatz (Schoah-Mahnmal, gebaut von Rachel Whiteread, und Museum Judenplatz Wien, eine Abteilung des Jüdischen Museums)
 Jüdisches Museum Wien
 Kapuzinergruft (Kaisergruft)
 Liechtenstein-Museum im Gartenpalais Liechtenstein in der Rossau und ab 2012 im Stadtpalais Liechtenstein im 1. Bezirk
 Looshaus am Michaelerplatz (gebaut von Adolf Loos)
 MAK: siehe Österreichisches …
 Nussdorfer Wehr- und Schleusenanlage
 Österreichisches Museum für angewandte Kunst (MAK)
 Palais Augarten (Porzellanmanufaktur Augarten)
 Palais Auersperg
 Palais Kinsky
 Palais Liechtenstein: siehe Liechtenstein-Museum
 Palais Lobkowitz
 Palais Mollard-Clary, u. a. mit dem Globenmuseum der Nationalbibliothek
 Palais Pallavicini
 Palais Schwarzenberg
 Palais, weitere, siehe unter: Liste der Palais in Wien
 Planetarium
 Secession
 Schloss Neuwaldegg
 Schloss Neugebäude
 Sigmund-Freud-Museum
 Spittelberg
 Stadtbahn im Jugendstil
 Stadttempel (Synagoge in der Inneren Stadt)
 Schloss Hetzendorf
 Strudlhofstiege
 Technisches Museum Wien
 Theater an der Wien
 Theater in der Josefstadt
 Theresianum (Alte Favorita)
 Urania am Donaukanal
 Villa Primavesi (erbaut von Josef Hoffmann)
 Volksoper
 Volkstheater

Kirchen (Auswahl) 

 Dominikanerkirche
 Franz-von-Assisi-Kirche am Mexikoplatz
 Griechenkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit
 Karlskirche
 Kirche Am Hof
 Kirche am Steinhof (erbaut von Otto Wagner)
 Lutherische Stadtkirche
 Kirche Maria am Gestade
 Michaelerkirche
 Minoritenkirche
 Peterskirche
 Piaristenkirche
 Reformierte Stadtkirche
 Ruprechtskirche
 Russisch-orthodoxe Kathedrale
 Sankt Salvator
 Schottenkirche, Abteikirche des Schottenstifts
 Universitätskirche (Jesuitenkirche)
 Virgilkapelle
 Wotrubakirche

Denkmäler (Auswahl) 

 Beethoven-Denkmal am Beethovenplatz
 Anton Bruckner, Stadtpark
 Kaiserin Elisabeth, Volksgarten
 Kaiser Franz I. von Österreich in der Hofburg
 Franz Grillparzer, Volksgarten
 Heldendenkmal der Roten Armee, Schwarzenbergplatz
 Holocaust-Mahnmal auf dem Judenplatz
 Römisch-deutscher Kaiser Joseph II. auf dem Josefsplatz
 Erzherzog Karl, Sieger der Schlacht bei Aspern 1809, auf dem Heldenplatz
 Mahnmal gegen Krieg und Faschismus auf dem Albertinaplatz
 Maria-Theresien-Denkmal auf dem Maria-Theresien-Platz
 Mozart-Denkmal im Burggarten
 Pestsäule auf dem Graben
 Prinz-Eugen-Reiterdenkmal, des „Türkenbezwingers“, auf dem Heldenplatz
 Feldmarschall Radetzky vor dem ehem. Kriegsministerium
 Johann Strauss, der „Walzerkönig“, im Stadtpark
 Strauss Vater und Lanner, Rathauspark
 Admiral Tegetthoff, Praterstern

Wien modern 

 Vienna International Centre (UNO-City)
 Donau City
 Donauturm
 DC Tower 1 (höchstes Gebäude Österreichs)
 Hundertwasser-Krawina-Haus (benannt nach dem Künstler Friedensreich Hundertwasser und dem mitwirkenden Architekten Josef Krawina)
 Müllverbrennungsanlage Spittelau (Fassade von Hundertwasser gestaltet)
 Hauptbücherei am Gürtel
 Gasometer (zu Wohnungen und einem Einkaufszentrum umgebaute ehemalige Gasbehälter)
 Hauptbahnhof (neuer Bahn-Fernverkehrsknotenpunkt: eröffnet November 2014)

Parks und Natur 
 Lainzer Tiergarten
 Stadtpark mit Wienfluss
 Volksgarten Wien
 Kurpark Oberlaa mit Japanischem Garten (Takasakipark)
 Türkenschanzpark
 Setagayapark
 Pötzleinsdorfer Schlosspark
 Kahlenberg
 Leopoldsberg
 Wienerwald
 Donauinsel
 Lobau
 Nationalpark Donau-Auen
 Friedhof der Namenlosen

Wiener Legenden 
 Brunnenmarkt
 Grinzing (Heurige)
 Naschmarkt
 Karl-Marx-Hof
 Wiener Flaktürme
 Café Hawelka
 Café Central

Technische Anlagen 

 Ankeruhr
 Wiener Flaktürme im Augarten (2. Bezirk), im Arenbergpark (3. Bezirk), im Esterházypark (6. Bezirk) und in der Stiftskaserne (7. Bezirk)
 Verkehrsmuseum Remise (3. Bezirk)
 Funkturm Wien-Arsenal (3. Bezirk)
 Fernheizwerk bzw. Müllverbrennungsanlage Spittelau, gestaltet von Friedensreich Hundertwasser (9. Bezirk)
 Wasserturm Favoriten auf dem Wienerberg (10. Bezirk)
 Zentralverschiebebahnhof Wien-Kledering (10. Bezirk)
 Alte Gasometer in Simmering (11. Bezirk)
 Alt-Wiener Schnapsmuseum (12. Bezirk)
 Technisches Museum Wien (14. Bezirk)
 Ottakringer Brauerei (16. Bezirk)
 Kuffner-Sternwarte (16. Bezirk)
 Universitätssternwarte Wien (18. Bezirk)
 Nussdorfer Wehr- und Schleusenanlage von Otto Wagner (20. Bezirk)

Siehe auch 
 Liste der Sehenswürdigkeiten in Österreich
 Meistbesuchte Sehenswürdigkeiten Wiens
 Liste der Museen in Wien

Wien
Tourismus (Wien)